Bradlo bezeichnet mehrere Berge in Tschechien und der Slowakei

 Bradlo (Úsovská vrchovina) (Bradelstein, 600 m), Berg in der Úsovská vrchovina, Tschechien
 Bradlo (Brezovské Karpaty) (543 m), Berg in den Brezovské Karpaty, Slowakei
 Bradlo (Riesengebirgsvorland) (519 m), Berg im Kocléřovský hřbet, Tschechien